2 miejscowości w Polsce: 
 Brody Duże – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn 
 Brody Duże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś
 Brody Duże – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Oleśnica